Jordi Pujol puede hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Jordi Pujol i Soley (1930-), político español y presidente de la Generalidad de Cataluña entre 1980 y 2003.
Jordi Pujol Ferrusola (1958-), empresario español, hijo del anterior.
Jordi Pujol Puente (1967-1992), fotoperiodista de guerra español,